Кейрен Уэствуд (; 23 октября 1984, Манчестер, Англия) — ирландский футболист, вратарь клуба «Шеффилд Уэнсдей» и национальной сборной Ирландии.

Клубная карьера

«Манчестер Сити» 
Не прошедший в состав «Манчестер Юнайтед», Уэствуд начал свою карьеру в «Манчестер Сити». После перехода в основную команду он не стал их основным вратарем, потому что защищал в те года ворота «Манчестер Сити» легендарный Дэвид Джеймс. Во время аренд в «Брэдфорд Сити» и «Аккрингтон Стэнли» Уэствуд стоял плохо на воротах и подумывал даже об уходе из футбола и начале карьеры офицера полиции.

«Карлайл Юнайтед» 
Уэствуд перешёл в «Карлайл Юнайтед», став дублёром Мэтта Гленнона и заменив его во время лечения Гленнона. В сезоне 2005/06 Гленнон покинул команду, однако Уэствуд не стал основным вратарём, поскольку первый номер достался Энтони Виллимасу. И всё же Уэствуд победил в борьбе за место в воротах, став основным вратарём клуба. Он провёл 35 игр во Второй лиге, а в конце сезона 2007/08 в Первой лиге даже попал в команду года по версии ПФА.

«Ковентри Сити» 
18 июня 2008 года Уэствуд подписал 3-летний контракт с клубом из Чемпионшипа «Ковентри Сити», попав в команду года по версии ПФА в 2009 году после первого сезона. В сезоне 2009/10 он получил награду лучшего игрока клуба, после чего во всех матчах, в которых играл, не пропустил ни единого мяча.

«Сандерленд» 
22 июня 2011 года «Сандерленд» подтвердил, что Уэствуд присоединится к клубу 1 июля в качестве свободного агента. Первую игру его команда проиграла «Брайтону» в Кубке Футбольной лиги. Его первое появление в Премьер-лиге было в матче против «Астон Виллы». Уэствуд позже спорил с бывшим одноклубником Дарреном Бентом по поводу пропущенного гола после выхода один на один. В следующей игре с «Манчестер Юнайтед» Уэствуд оформил двойной сейв после ударов Уэйна Руни и Патриса Эвры, но «Юнайтед» выиграл со счётом 1-0. Несмотря на игры «Сандерленда», который боролся за очки, и увольнение Стива Брюса, Уэствуд всё равно оставался в хорошей форме. Однако после проигрыша Сандерленда «Манчестеру Сити» Уэствуд стал вторым вратарём после Симона Миньоле.

Национальная карьера 
17 мая 2008 года Уэствуда позвали в сборную Ирландии, чтобы он посетил тренировочный лагерь в Португалии после произведения впечатления на представителей сборной в матче против «Лидс Юнайтед» в матче Чемпионшипа. Три дня спустя он дебютировал в матче против португальского клуба Лагос, заменив Джо Мёрфи на 66 минуте матча. 29 мая 2009 года Уэствуд первый раз появился на поле в форме сборной в товарищеской встрече против Нигерии. Также он играл в товарищеском матче с Южной Африкой на стадионе Томонд Парк 8 сентября 2009 года. 26 марта 2011 года Уэствуд дебютировал в матче Чемпионата Европы против Македонии. Он делал блестящие сейвы в заключительные минуты матча.

Клубная статистика

Клуб

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сандерленд»
 
 
 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»